Гранжа (порт. Granja) — название ряда районов и муниципалитетов.

 Гранжа (Ботикаш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Гранжа (Моран) - фрегезия (район) в муниципалитете Моран округа Эвора в Португалии. 
 Гранжа (Пенедону) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Гранжа (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Гранжа (Транкозу) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.

См. также 
 Гранжа-Нова
 Гранжа-ду-Торту
 Гранжа-ду-Теду
 Гранжа-ду-Улмейру